Bergören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergören, Pedersöre, Österbotten, 
 Bergören (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Bergören (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Bergören (vid Lökholm, Nagu), Åboland, 
 Bergören, Ingå, Nyland,

Se även
Stora Bergören
Lilla Bergören
Bergö
Bergön

Robotskapade Finlandförgreningar